Бори́с Ильи́ч Пе́взнер (, Могилёв, Могилёвская губерния, Российская империя — 9 сентября 1980, Свердловск, РСФСР, СССР) — советский пианист, музыковед, профессор (1969), Заслуженный деятель искусств РСФСР (1968).

Биография 
Родился в 1910 году в Могилёве в семье служащего.

В 1932 году окончил Ленинградскую консерваторию (класс И. Рензина), там же — радиоотделение; параллельно с учёбой в 1928—1932 годах работал заместителем заведующего отделом массовой работы Дома коммунистического воспитания молодёжи.

В 1932—1937 годах — руководитель музыкального вещания (музыкальный редактор) Свердловского областного радиокомитета, в 1937—1941 годах — пианист и лектор Свердловской филармонии, параллельно с 1939 года преподавал в Уральской государственной консерватории (с 1958 года — заведующий кафедрой камерной музыки), а с 1965 — её проректор по научной и учебной работе, с 1973 года — профессор-консультант. Один из организаторов симфонического оркестра Свердловской филармонии.

В 1942—1945 годах был участником Великой Отечественной войны. Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

В 1956 года был членом правления, а с 1962 года заместителем председателя Уральского отделения Союза композиторов РСФСР.

Умер 9 сентября 1980 года в Свердловске, похоронен на Широкореченском кладбище.

В 2010 году в Уральской консерватории прошёл фестиваль, посвящённый 100-летию Бориса Ильича.

Сочинения:
 Оперное творчество В. Трамбицкого // О музыке и музыкантах Урала // Научно-методические записки УГК. Вып. 3. — Свердловск, 1959;
 Музыку понимать может каждый. — Свердловск, 1960;
 В. Трамбицкий, Б. Гибалин, Н. Пузей // Композиторы Урала. Сб. очерков. — Свердловск, 1968.

Примечания

Литература 
 Корчинская К. Б. И. Певзнер — исполнитель и педагог. УГК, 1983. 24 с. Рук. деп. в НИО Информкультура гос. биб-ки им. Ленина, № 473. НИО УГК, инв. № 1586.
 Корчинская К., Певзнер Б. И. // УГК имени М. П. Мусоргского. 75 лет истории. — Екатеринбург, 2009. — С. 286—291.
 Мезрина В., Певзнер Борис Ильич // В. М. Мезрина, Ж. А. Сокольская. Екатеринбург: энциклопедия. — Екатеринбург, 2002. — С. 430—431.
 Мышкина З. Нештатные лекторы-музыковеды // Мышкина З. Люблю гармонию. — Екатеринбург, 2000. — С. 282—283.
 Сокольская Ж. Радость открытий // Урал музыкальный: вчера и сегодня. — Екатеринбург, 2008. — С. 570—571.
 Сокольская Ж. В память о Борисе Ильиче Певзнере — пианисте, музыковеде, педагоге // Урал музыкальный: вчера и сегодня. — Екатеринбург, 2008. — С. 571—577;
 Черняк Ю. Музыкант, педагог, лектор: К 60-летию со дня рождения И. И. Певзнера / Ю. Черняк // Календарь-справочник Свердловской области, 1970. — Свердловск, 1969. — С. 82.

Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Преподаватели Уральской консерватории